Вячеслав Афанасьев:
 Афанасьев, Вячеслав Алексеевич (1859—1942) — российский медик.
 Афанасьев, Вячеслав Васильевич (1940—1980) — майор КГБ, заместитель начальника секретариата КГБ, ставший жертвой убийства на «Ждановской».
 Афанасьев, Вячеслав Николаевич (1903—1943) — советский поэт.